La Habana kan syfta på:

Geografi

Kuba 
 Havanna, Kubas huvudstad
 Provincia de La Habana – en provins i Kuba med samma utsträckning som staden Havanna, innan 2010 Provincia de Ciudad de La Habana
 Provincia de La Habana – en tidigare provins 2010 uppdelad i provinserna Artemisa och Mayabeque, se Havanna (provins)

Mexiko 
 La Habana, Mexiko, Veracruz, Álamo Temapache

Sport
La Habana (idrottsförening), förening från Havanna, Kuba